El nombre Juan Pablo González puede hacer referencia a:

 Juan Pablo González (n. 1956), musicólogo chileno.
 Juan Pablo González González (n. 1961), juez español.
 Juan Pablo González (n. 1969), artista argentino, más conocido como Max Cachimba.
 Juampi González (n. 1988), comediante argentino.